El término ampelis puede referirse a:

 Ampelis, un género obsoleto de aves;

 ampelis, el nombre común de las especies del género Bombycilla.